W reklamie:
 Banner – forma reklamy, komunikatu lub innego przekazu.
 Banner – rodzaj flagi
 Banner - uniksowe polecenie

Miejscowości w USA:
 Banner – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
Gminy w USA:
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Effingham
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stevens
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Banner (ang. Banner Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Banner (ang. Banner County) – w stanie Nebraska